Die VII. Panamerikanischen Spiele wurden vom 12. bis 26. Oktober 1975 in der mexikanischen Hauptstadt Mexiko-Stadt ausgetragen. Die Stadt war damit nach 1955 zum zweiten Mal Gastgeber der Spiele.

Ursprünglich war die chilenische Hauptstadt Santiago mit der Ausrichtung betraut worden. Schwierigkeiten in der Finanzierung und politische Unruhen zwangen die Veranstalter jedoch zum Verzicht. Daraufhin wurde São Paulo als Gastgeber benannt. Finanzielle Probleme und der Ausbruch einer Meningitisepidemie führten am 17. Oktober 1974 zu einer Rückgabe der Spiele. Am 19. Oktober 1974 benannte die PSO schließlich Mexiko-Stadt als Gastgeber.

Zentrale Wettkampfstätte war das Aztekenstadion. Erfolgreichste Nation wurden die Vereinigten Staaten mit insgesamt 247 Medaillen.

Medaillenspiegel 
Erfolgreichste Nation wurden die Vereinigten Staaten.

Ergebnisse 

 Panamerikanische Spiele 1975/Boxen
 Panamerikanische Spiele 1975/Fußball
 Panamerikanische Spiele 1975/Leichtathletik
 Panamerikanische Spiele 1975/Tennis

Weblinks 

 VII Jogos Pan-Americanos – Cidade do México – 1975 in Quadro De Medalhas (portugiesisch)

 
1975
Multisportveranstaltung 1975